Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 194001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 12 września 2001 do 21 stycznia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

194001-194100

194101-194200

194201-194300

194301-194400

194401-194500

194501-194600

194601-194700

194701-194800

194801-194900

194901-195000

Przypisy 

Lista planetoid 194001-195000